Schlobach ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schlobach (1824–1907), deutscher Unternehmer, Bauherr des Palais Schlobach
 Gaston Schlobach (1863–1921), deutscher Kolonialoffizier und Sohn von Robert Schlobach
 Jochen Schlobach (1938–2003), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler
 Robert Schlobach (1813–1883), deutscher Landvermessungsingenieur
 Walter Schlobach (1875–1950), deutscher Unternehmer in Leipzig
 Willy Schlobach (1864–1951), deutsch-belgischer Maler